Podskalák může být:

 Podskalák (opereta) – fraška Františka Ferdinanda Šamberka s písněmi Karla Hašlera
 Podskalák (film) – československá komedie z roku 1928
 rybník:
 Podskalák (Zaječice) – rybník ve vsi Zaječice v okrese Chrudim
 Podskalák (Košice) – rybník u obce Košice v okrese Kutná Hora
 Podskalák (pivo) – světlé výčepní pivo z pivovaru Rohozec